Pareto pode referir-se a:

Pareto - município no norte da Itália.
Vilfredo Pareto - sociólogo, economista e filósofo italiano.
Diagrama de Pareto - gráfico a barras usado em controle de qualidade.
Distribuição de Pareto - lei potencial de distribuição de probabilidade.
Eficiência de Pareto, ou ótimo de Pareto, é um conceito da Economia.
Índice de Pareto - medida de distribuição de renda na Economia.
Princípio de Pareto - também conhecido como regra 80-20.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos